Celeste Coltellini – soprano italiano
 Marco Coltellini – librettista, poeta e editore italiano
 Michele Coltellini – pittore italiano